Алекса́ндр Васи́льевич Матве́ев:
 Матвеев, Александр Васильевич (1921—1982) — полковник Советской Армии, Герой Советского Союза.
 Матвеев, Александр Васильевич (1955—2013) — советский и российский историк-археолог.
 Матвеев, Александр Васильевич (?—?) — Георгиевский кавалер, прапорщик; 11 декабря 1915.